Мохонера има више значења:

 Мохонера, Магвирас (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мохонера (Сан Педро Мартир), насеље у савезној држави Оахака у Мексику